Le mot « surface », du latin superficies désigne la partie apparente d'un corps, puis une couche peu profonde. 

Il est parfois utilisé à tort à la place de superficie (dont il partage la même construction étymologique) ou d'aire en géométrie. 

Il admet aussi plusieurs sens spécialisés et intervient dans plusieurs composés et certains noms propres.

Nom commun

Couche mince, zone ou domaine

Géographie, géologie et géodésie 
 L'hydrologie de surface est la branche de l'hydrologie qui étudie le ruissellement, les phénomènes d'érosion par l'eau, les écoulements des cours d'eau et les inondations.
 Une surface de niveau est une surface équipotentielle du champ de pesanteur.
 La surface terrestre est une couche géologique. Par extension, elle peut aussi désigner sa partie superficielle : le sol.
 La température de surface de la mer est la température dans une couche plus ou moins importante près de la surface de la mer.

Imagerie 
 La détermination des surfaces cachées, en informatique, est un problème d'affichage d'objets en trois dimensions.
 Une surface de subdivision, dans le domaine de la CAO, est une approximation de surface lisse, obtenue notamment par un maillage linéaire par morceaux.

Mathématiques 
 Une surface est un domaine du plan ou une sous-variété de dimension 2.
En particulier :
 une surface minimale est une surface d'aire minimale bordée par un contour fixé, telles la surface d'Enneper, les surfaces de Scherk…
 une surface de Riemann est une variété complexe de dimension 1.
 Lexique des surfaces
 Une intégrale de surface est une forme linéaire sur l'espace des fonctions définies sur une surface.

Physique 

La surface propre d'un objet désigne sa limite, sa frontière avec le reste de l'univers, tandis que la surface de contact entre deux objets ou, plus généralement, deux milieux différents, désigne la frontière commune à ces deux objets ou milieux. Ainsi :
 la science des surfaces est l'étude des phénomènes physiques et chimiques qui se produisent à l'interface de deux phases ;
 une surface idéale est une surface solide plate, rigide, parfaitement lisse et chimiquement homogène ;
 la tension superficielle est une énergie par unité de surface à l'interface entre deux milieux denses ;
 un agent de surface est un composé chimique qui modifie la tension superficielle entre deux milieux ;
 l'état de surface est une description des propriétés géométriques d'une surface ;
 une surface frottante est une zone de frottement entre deux objets ou milieux.
D'autres composés ont des sens spécialisés.
 Une onde acoustique de surface, en acoustique, est une onde sonore qui se propage à la surface d'un matériau élastique.
 La surface de dernière diffusion, en astrophysique, est la région de l'espace d'où a été émis le fond diffus cosmologique.
 En électromagnétisme :
 la surface équivalente radar est une notion décrivant la réflexion d'un faisceau électromagnétique d'un objet ;
 une surface à haute impédance est une structure à motif périodique fixée ou imprimée sur un plan de masse ;
 un plasmon de surface est une solution des équations de propagation des ondes électromagnétiques à l'interface entre certains milieux.
 La surface de sustentation d'un solide, en mécanique, est la projection orthogonale au sol de l'ensemble des points où peut se trouver son centre de gravité en maintenant son équilibre.
 Une surface d'univers, en physique théorique, est l'espace balayé par une corde au cours du temps.

Technologie 
 En électronique :
 Une diode laser à cavité verticale émettant par la surface est un type de diode laser ;
 La technique de montage en surface est une technique qui permet de fixer des composants électroniques à la surface d'un circuit imprimé.
 Un missile surface-air ou sol-air, en armement, est un missile destiné à atteindre une cible aérienne en étant tiré depuis le sol.

Sport 
 Une surface de jeu, au tennis,  est un type de revêtement du sol.
 La surface de réparation, en football, est la limite dans laquelle une faute commise par un défenseur sur un attaquant adverse entraine un penalty.

Autres domaines 

 La surface agricole utile, en agriculture, est un concept statistique destiné à évaluer le territoire consacré à la production agricole.
 Une grande surface, en commerce, est un point de vente de grande taille dont l'offre est très diversifiée.
 Un canard de surface, en zoologie, est un canard appartenant à un groupe d'espèces particulier.

Superficie ou aire 

 La surface spécifique, en physique, désigne la superficie réelle de la surface d'un objet par opposition à sa surface apparente.
 La surface alaire d'un avion ou d'un planeur, en aéronautique, est la superficie des ailes projetées sur le plan transverse.
 La surface de Dieu est un calcul censé évaluer Dieu numériquement comme aire d'un triangle, symbole divin traditionnel.
 Les surface, aire et superficie, par abus de langage dans le jargon du droit français de l'urbanisme et de l'habitation, concerne les surfaces des logements ; ce sont des indicateurs de mesure des bâtiments, comme :
 la surface habitable, 
 la surface utile brute locative,
 la surface de plancher qui remplace, depuis le , la surface hors œuvre brute et la surface hors œuvre nette.

Autres acceptions 

 L’analyse syntaxique de surface, en linguistique, est une analyse syntaxique qui identifie les constituants d’une phrase sans spécifier leurs structures internes ni leurs fonctions dans la phrase.
 Traitement de surface
 Traiteur de surfaces en bois
 Usure des surfaces (mécanique)

Nom propre 

 Surface-conduction Electron-emitter Display est un écran plat.
 Microsoft Surface est l'ancienne dénomination de la table tactile Microsoft PixelSense.
 Microsoft Surface est une gamme de tablettes tactiles de Microsoft.
 Surface est une série télévisée.
 surface est un groupe japonais de rock.
 Surface est un groupe américain de RnB.
 La Compagnie des moyens de surface est une compagnie maritime française.
 Le Lunar Surface Access Module est un véhicule spatial conçu par la NASA dans le but de retourner sur la Lune vers 2020.
 Scratch the Surface est un album de musique de 1994.
 Supports/Surfaces'' est un mouvement d'art contemporain.
 Surface of Atlantic est un groupe de rock québécois.

Notes et références

Voir aussi 
 
 Superficie